Molekulska formula -{C23H27NO9}- se može odnositi na:

 Morfin-3-glukuronid
 Morfin-6-glukuronid